Sigfridsson est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
Henri Sigfridsson (1974-), pianiste finlandais.
Margaretha Sigfridsson (1976-), curleuse suédoise.